Саудовская лига 1979/1980 годов — 4-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1979/1980
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1979 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1980 году